Il doppio del torneo di tennis Sovran Bank Classic 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Rick Leach e Jim Pugh che hanno battuto in finale Jorge Lozano e Todd Witsken 6-3, 6-7, 6-2.

Teste di serie

 Jorge Lozano /  Todd Witsken (finale)
 Rick Leach /  Jim Pugh (Campioni)
 Pieter Aldrich /  Danie Visser (quarti di finale)
 Assente

 Darren Cahill /  Brad Drewett (secondo turno)
 Gary Muller /  Christo van Rensburg (semifinali)
 Marty Davis /  Tim Pawsat (quarti di finale)
 Scott Davis /  Dan Goldie (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Sovran Bank Classic 1988